

Persone
 Antonio Caldara – compositore italiano
 Domenico Caldara – pittore italiano
 Emilio Caldara – politico italiano
 Franco Caldara – giocatore di curling italiano
 Mattia Caldara – calciatore italiano
 Renzo Caldara – bobbista italiano

Altro
 Polidoro Caldara – detto Polidoro da Caravaggio, pittore italiano
 Monumento naturale Caldara di Manziana – area protetta a Manziana, provincia di Roma
 Riserva naturale regionale Tor Caldara – area naturale protetta ad Anzio, provincia di Roma
 Tor Caldara – torre costiera a Lavinio, frazione di Anzio, provincia di Roma